Тарьей Сандвик Му (; род. 24 мая 1999 года, Осло, Норвегия) — норвежский актер, широко известный своей ролью в драматическом подростковом сериале норвежского производства «Стыд», который транслировался на телеканале NRK с октября 2015 по июнь 2017 года. Сериал включает в себя четыре сезона, и персонаж Му — Исак Вальтерсен, был главным лицом третьего сезона. Его персонаж появляется также и в других сезонах.

Биография 
Учился в норвежской школе Hartvig Nissen, где и проходили съемки сериала SKAM.

Карьера 

В сентябре 2016 года он был гостем на ток-шоу норвежско-шведского телевидения «Skavlan» вместе с Юсефиной Петтерсен, которая играет Нуру (главная героиня второго сезона).

В феврале 2017 подписал контракт со шведским агентством — «Agentfirman».

В августе 2017 года Му вручал награду за «Лучшая женская роль» на ежегодном кинофестивале Норвегии Amandaprisen и был ведущим анонса номинантов на премию кинофестиваля «Nordic Council Film Prize» 2017 года.

Фильмография

Театр 
 What Would Jesus Do (2016) — антитеатр
 DET GÅR BRA (2017) — антитеатр
 Woman2Woman — A pussycal (2017) — антитеатр
 Grease (2018)
 Nyanser av Gris (2018)

Награды 
В 2017 году Му был номинирован как «Лучший актер» за роль Исака Вальтерсена на ежегодной премии норвежской телевизионной индустрии Gullruten. Он выиграл премию Gullruten Audience Award вместе с коллегой по сериалу «Стыд» — Хенриком Холмом. Также «Стыд» взял награду за «Лучший телевизионный момент года» — O Helga Natt, в котором сыграли Му и Холм.

Личная жизнь 
В сентябре 2018 года актёр принял участие в норвежском ток-шоу Senkveld, и его спросили о его решении не раскрывать свою сексуальную ориентацию общественности. Он ответил, что его сексуальность — это «личное дело». Кроме того Му заявил: «Человек — это гораздо больше, чем его сексуальная ориентация. Я не хочу, чтобы были какие-либо громкие заголовки, что „Он гетеро“ или „Он гей“ или что-то в этом роде. Я актёр, вот что я такое. Вот на чём я пытаюсь сосредоточиться, и поэтому для меня не важно уделять какое-либо внимание тому, люблю ли я мальчиков или девочек».

Семья 
Тарьей Сандвик является внуком норвежского актёра Торгильса Му.

Примечания

Ссылки 

Актёры Норвегии
Киноактёры Норвегии